Guy Lefranc peut désigner :
 Guy Lefranc, le héros de la bande dessinée Lefranc créé par le dessinateur français Jacques Martin ;
 Guy Lefranc (1919-1994), un réalisateur et scénariste français.